Джема́ль Реши́т Рей (; 25 октября 1904, Иерусалим, Османская империя, ныне Израиль — 7 октября 1985, Стамбул, Турция) — турецкий композитор, пианист, дирижёр, педагог и общественный деятель. Брат либреттиста Эркема Решита Рея ( (1900—1959). Государственный артист Турции (1981).

Биография 
Окончил Галатасарайский лицей. Учился фортепиано у Маргариты Лонг в Нормальной школе музыки. Учился композиции в Женевской консерватории. Вместе с композиторами Ахмедом Аднаном Сайгуном, Неджилем Кязымом Аксесом, Ульви Джемалем Эркином и Хасаном Феритом Алнаром, входил в «Турецкую пятёрку» ведущих турецких композиторов. В 1945 году стал одним из основателей Стамбульского государственного симфонического оркестра, дирижёром которого был многие годы. В 1946 году становится одним из основателей и председателем Стамбульского филармонического общества. Много гастролировал как дирижёр. Вёл преподавательскую деятельность. Среди его известных учеников был Юксель Коптагель. Писал музыку к кино. Похоронен на мемориальном кладбище в Стамбуле ().

Именем композитора назван Концертный зал в стамбульском районе Шишли ()

Сочинения 
 Опера «Зейбек» / Zeybek (1926)
 Опера «Челеби» / Çelebi (1945, 2-я редакция 1973)
 Симфоническая поэма «Карагёз» / Karagöz (1931)
 Симфоническая поэма «Турция» / Türkiye (1971)

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 456 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Джемаль Решит Рей на Allmusic
 
 Джемаль Решит Рей на сайте КиноПоиск

Выпускники галатасарайского лицея
Оперные композиторы Турции
Государственные артисты Турции
Похороненные на кладбище мучеников в Эдирнекапы